

Geografia 
 Robert Lee – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Coke dello Stato del Texas.

Persone 
 Robert Edward Lee – generale statunitense nato nel 1807.
 Robert Lee Moore – matematico statunitense nato nel 1882.
 Robert Lee Stewart – ex astronauta statunitense nato nel 1942.
 Robert Lee Satcher, Jr – astronauta e medico statunitense nato nel 1965.
 Robert Lee – cantante cinese, fratello di Bruce Lee.
 Robert Lee – regista statunitense.
 Robert Lee – combinatista nordico estone.

 Rob Lee – ex calciatore inglese.